Nguyen Quang Hai ou Nguyễn Quang Hải peut faire référence à :
 Nguyễn Quang Hải (football, 1985).
 Nguyễn Quang Hải (football, 1997).

Source de la traduction